Ubóstwo oznacza:
 biedę – w ujęciu ekonomicznym, np. ubóstwo absolutne
 małą różnorodność (np. ubóstwo języka, ubogość stylu) albo małą liczbę czegoś (np. ubogi dorobek naukowy, ubogi wybór towarów w sklepie) w rozumieniu "niewiele";
 cnotę, która obowiązuje wszystkich chrześcijan (także jeden ze ślubów zakonnych składanych przez zakonnice i zakonników katolickich).

Zobacz też 

 wskaźnik ubóstwa
 ubóstwo energetyczne
 ubóstwo menstruacyjne